AmerisourceBergen este o companie americană listată pe New York Stock Exchange, ce activează în industria farmaceutică și sanitară și a avut în 2006 o cifră de afaceri de 54,577 miliarde $.

Legături externe 
www.amerisourcebergen.net  - Sit web oficial

Companii farmaceutice din Statele Unite